Väyrynen est le patronyme de plusieurs personnalités finlandaises :

Patronyme
 Jukka-Pekka Väyrynen, karatéka.
 Mika Väyrynen, footballeur.
 Paavo Väyrynen, ministre et personnalité du Parti du centre.

Vayrynen
Patronyme finnois